Latarnia Solusia (ang. Salty’s Lighthouse, 1998–2002) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany stworzony przez Ninę I. Hahn. Wyprodukowany przez Canadian Broadcasting Corporation, Sunbow Entertainment, Smiley Guy Studios i TLC Originals.

W Polsce serial nadawany był w Bajkowym kinie TVN z polskim dubbingiem.

Obsada (głosy) 
 Kathleen Barr –
 Ocho, 
 ciocia Chovie
 Rhys Huber – Soluś
 Janyse Jaud –
 Sophie, 
 Sadie
 Andrea Libman – Claude
i inni.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Studio Sonica na zlecenie TVN
Reżyseria: Krzysztof Kołbasiuk
Dialogi: 
 Edyta Czepiel-Zadura 
 Tadeusz Wacławski
Dźwięk i montaż:
 Jerzy Januszewski
 Monika Jakubowska
Organizacja produkcji: Elżbieta Kręciejewska
Teksty piosenek: Jacek Bończyk
Wystąpili:
 Joanna Wizmur − Soluś
 Teresa Lipowska - Ciotunia
 Krystyna Kozanecka - Klaudiusz
 Anna Ułas - Ocho
 Małgorzata Kaczmarska - Aurora
 Beata Kawka - Gosia
 Jolanta Żółkowska - Zosia (niektóre odcinki)
 Aleksandra Rojewska - Zosia (niektóre odcinki)
 Anna Apostolakis − Rysiek
 Dariusz Odija
 Wojciech Machnicki −
 Mędrek,
 Kubuś
 Janusz Zadura −
 Grosik,
 Zegar
 Tomasz Bednarek − Zbyszek
 Krzysztof Kołbasiuk − Pierwszy
 Mieczysław Morański
 Jacek Bończyk
i inni

Lektor: Krzysztof Kołbasiuk

Odcinki

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998